Csehország
 Podmokly, település a Klatovyi járásban
 Podmokly, település a Rokycanyi járásban
 Podmokly, Děčín településrésze a Děčíni járásban
 Podmokly, Úněšov településrésze az Észak-plzeňi járásban